Лео Шиович Давиташвили () — советский учёный-геолог, стратиграф, палеонтолог, эволюционист и историк геологии, доктор геолого-минералогических наук (1935), профессор, академик Академии наук Грузинской ССР (1944), директор Института палеобиологии АН Грузинской ССР (1950), лауреат Сталинской премии (1949).

Биография 
Родился  года в городе Тифлисе, Российская империя в семье Шио Эдишеровича Давиташвили (1857—1933).

В 1925 году окончил Московский университет.

В 1925—1930 годах работал научным сотрудником Государственного исследовательского нефтяного института (ГИНИ).

В 1930—1940 годах — заведующий кафедрой геологии и палеонтологии в Московском нефтяном институте, профессор кафедры общей геологии (1934—1960).

Преподавал в Московском университете, с 1948 года — профессор.

Проводил исследования верхнетретичных моллюсков Крымско-Кавказской области, изучал стратиграфию верхнетретичных отложений Юга СССР, выделил горизонты: сакараульский (нижний миоцен), коцахурский (низы среднего миоцена) и другие.

В 1944 году был избран академиком АН Грузинской ССР.

С 1950 года организовал и возглавил Институт палеобиологии АН Грузинской ССР.

Разрабатывал теоретические основы палеонтологии, её истории и эволюционное учение.

Скончался 3 сентября 1977 года в Москве.

Награды и премии 
 1949 — Сталинская премия II степени за книгу «История эволюционной палеонтологии от Дарвина до наших дней» (1948).
 1951 — Орден Трудового Красного Знамени
 1965 — Орден Трудового Красного Знамени
 1975 — Орден Дружбы народов

Членство в организациях 
 1964 — Всесоюзное палеонтологическое общество

Библиография 
 9 выпусков «Руководящие ископаемые нефтеносных районов Крымско-Кавказской области» (16 вып., 1930—1933)
 «Обзор моллюсков третичных и послетретичных отложений Крымско-Кавказской нефтеносной провинции» (1933)
 «Палеонтология» (1933, 2 изд., 1936)
 «Развитие идей и методов в палеонтологии после Дарвина» (1940)
 «Курс палеонтологии» (2 изд., 1949)
 «Дарвинизм и проблема накопления горючих ископаемых» (1943)
 «В. О. Ковалевский» (1946, 2 изд., 1951)
 «История эволюционной палеонтологии от Дарвина до наших дней» (1948)
 «Очерки по истории учения об эволюционном прогрессе» (1956).

Примечания

Литература 
 Гилашвили П. Г., Инаури А. Н., Кикнадзе Ш. Д. и др. Л. Ш. Давиташвили: [Некролог] // Заря Востока. 1977. 22 сент.
 Химшиашвили Н. Г. Лео Шиович Давиташвили. (1895—1977) // Палеонтологический журнал. 1979. № 2. С. 157—158.
 Любина Г. И. Учебники палеонтологии Л. Ш. Давиташвили: от торжества прагматизма к триумфу «творческого дарвинизма» 1930—1950-е гг // Годичная научная конференция ИИЕТ РАН. Москва: Янус-К, 2018. C. 140—144.
 Давиташвили Л. Ш. В. О. Ковалевский, 1842—1883. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1946. 419, [3] с. (Научно-популярная серия. Биографии / АН СССР).
 Посвящение книги: Давиташвили Л. Ш. Эволюция условий накопления горючих ископаемых в связи с развитием органического мира. М.: Наука, 1971. 296 с.

Ссылки 
 Библиография 
 Биография в электронной библиотеке «Научное наследие России».
 Генеральный алфавитный каталог РНБ.

Геологи СССР
Палеонтологи СССР
Историки геологии
Палеонтологи Грузии
Академики АН Грузинской ССР